Vivaro ima više značenja:
 Vivaro (Bijela)
 Vivaro (Pordenone)